Мишель Уильямс:
 Уильямс, Мишель (род. 1980) — американская актриса.
 Уильямс, Мишель (род. 1980) — американская певица.
 Уильямс, Мишель (род. 1991) — канадская пловчиха.